Николай Петрович Новосильцев (Новосильцов; , Санкт-Петербург — , Санкт-Петербург) — русский государственный и общественный деятель из дворянского рода Новосильцевых. Действительный тайный советник, сенатор и статс-секретарь.  

Почётный опекун Опекунского совета Учреждений императрицы Марии Фёдоровны и почётный член Императорского человеколюбивого общества. Брат рязанского губернатора Петра Петровича Новосильцева (1797—1869).

Биография 

Происходил из дворянского рода Новосильцевых. Родился  года в Санкт-Петербурге в семье действительного тайного советника и сенатора Петра Ивановича Новосильцева (1744—1805);  был крещён в церкви Вознесения Господня при восприемстве В. Н. Зиновьева и Е. В. Торсуковой.

В службе и в классном чине с 28 марта 1803 года. С 26 сентября 1818 года в чине коллежского советника, Николай Новосильцев состоял одним из правителей дел в Канцелярии вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны и вёл её личную переписку. В 1819 году Николай Новосильцев был произведён в чин статского советника, а уже 30 августа 1821 года в чин действительного статского советника. Одновременно с должностью правителя дел Николай Новосильцев являлся управляющим Конторой Её Императорского Величества.

6 декабря 1827 года Николай Новосильцев был произведён в чин тайного советника, а в 1829 году был назначен статс-секретарём Его Императорского Величества и членом Комиссии прошений. В 1830 году Николай Новосильцев был назначен товарищем министра внутренних дел А. А. Закревского, одновременно являлся обер-директором Императорского коммерческого училища. В 1833 году Николай Новосильцев был назначен сенатором по Первому департаменту Правительствующего Сената, оставаясь членом Комиссии прошений.

На 1842 год Николай Новосильцев являлся почётным опекуном Опекунского совета Учреждений императрицы Марии Фёдоровны и членом Советов — Общества Благородных девиц и Санкт-Петербургского училища ордена Святой Екатерины. На 1855 год Николай Новосильцев являлся почётным членом Императорского человеколюбивого общества и одним из основателей коммерческого училища для глухонемых Санкт-Петербургской губернии.

Николай Новосильцев был знаком с А. С. Пушкиным, вместе с которым был попечителем «малолетней девицы» Софьи Шишковой — дочери А. А. Шишкова. Николай Новосильцев имел в Царском Селе дом на углу Средней (Большой) и Конюшенной (Манежной) улиц, в котором в 1835 году жил М. Ю. Лермонтов. Как и его родной брат Пётр Николай Новосильцев имел характерный выдававшийся вперед подбородок, за что братья получили в обществе прозвище «casse-noisettes».

Скончался  года в Петербурге и был похоронен на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры.

Награды 
 Орден Святого Владимира 4-й степени (14 июля 1809)
 Орден Святой Анны 2-й степени (12 декабря 1816)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (22 июля 1822)
 Орден Святой Анны 1-й степени (ВП 6.04.1824; алмазные знаки к ордену — ВП от 7.01.1828)
 Орден Белого орла (9 апреля 1832)
 Орден Святого Александра Невского (ВП 7 апреля 1835; алмазные знаки к ордену — ВП от 15 апреля 1841)

Семья 

Жена (с 15 февраля 1813 года) — графиня Екатерина Ивановна Апраксина (03.08.1787 — 31.05.1864), родилась в Петербурге и происходила из знатной, но бедной семьи графа И. А. Апраксина. В Петербургском обществе её брак с Новосильцевым многие восприняли неоднозначно. Так, Екатерина Апраксина, очень кичившаяся своей громкой фамилией и знатным происхождением, не могла перенести, что особа, носящая одинаковую фамилию с ней, решилась выйди за какого-то выскочку, а А. С. Шишков писал жене: «Поздравь от меня Николая Петровича Новосильцева с невестою или женою, и скажи, что есть с чем поздравить: она всегда казалась мне прелюбезною девицею». Похоронена рядом с мужем в Петербурге. Дети:
 Мария Николаевна (1814 — 03.11.1865) — фрейлина двора;
 Ардалион Николаевич (17.12.1815 — 1878) — основоположник промышленной добычи и использования нефти в России;
 Екатерина Николаевна (6.04.1817 — 29.12.1869) — фрейлина двора, замужем с 09 ноября 1838 года за обер-камергером Эммануилом Нарышкиным;
 Василий Николаевич (15.08.1818 — 17.03.1870) — крестник Николая I и императрицы Марии Фёдоровны, служил в лейб-гусарском полку, умер от чахотки, похоронен в Александро-Невской лавре;
 Пётр Николаевич (07.09.1820 — 21.06.1864) — крестник великого князя Михаила Павловича и императрицы Марии Фёдоровны, служил в Киевском гусарском полку, отставной штаб-ротмистр;
 Варвара Николаевна (23.01.1823 — ?) — крестница императрицы Марии Фёдоровны;
 Иван Николаевич (23.12.1825 — 1870) — крестник императрицы Марии Фёдоровны и Александра II; военный, — унтер-офицер Митавского гусарского полка, с декабря 1847 года корнет лейб-гвардии Кирасирского полка, поручик (1849), штаб-ротмистр (1855), полковник; был женат на Марии Петровне Кожиной, — начальнице Смольного института благородных девиц (1886—1894).

Примечания

Литература 
 
 
 

Действительные тайные советники
Сенаторы Российской империи
Почётные опекуны